Itàlia:
 Garda (municipi d'Itàlia)
 Llac de Garda, llac d'Itàlia
 França:
 La Garda (Alts Pirineus), municipi al departament dels Alts Pirineus (regió d'Occitània)
 La Garda (Arieja), municipi al departament de l'Arieja (Occitània)
 La Garda (Corresa), municipi al departament de la Corresa (regió de Nova Aquitània)
 La Garda (Gers), municipi al departament del Gers (Occitània)
 La Garda (Var), municipi en l'aglomeració de Toló, al departament del Var (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 La Garda (Alps de l'Alta Provença), municipi al departament dels Alps de l'Alta Provença (Provença – Alps – Costa Blava)
 La Garda d'Aimar, municipi al departament de la Droma (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 La Garda d'Ate, municipi al departament de la Valclusa (Provença – Alps – Costa Blava)
 La Garda e Haishan, municipi al departament del Gers (Occitània)
 La Garda de Lauragués, municipi del departament de l'Alta Garona (Occitània)
 La Garda de Pariòu, municipi al departament de Valclusa (Provença – Alps – Costa Blava)
 Albafuèlha e la Garda, municipi del departament francès Tarn i Garona (Occitània)
 Cantó de La Garda, cantó francès al districte de Toló (departament del Var)